El término orbital puede hacer referencia:

 a la cavidad orbitaria, también conocida como hueso orbital;
 al orbital atómico;
 al orbital molecular;
 a Orbital, un grupo de música británico;
 al periodo orbital, el tiempo que tarda un astro en completar su órbita;
 a la velocidad orbital, la velocidad a la que recorre un astro su órbita;
 a la inclinación orbital, el ángulo de referencia de un astro respecto a un plano de referencia;
 a la resonancia orbital, la relación entre dos órbitas;
 al módulo orbital, una parte de los cohetes Soyuz;
 a una maniobra orbital, una maniobra espacial;
 a una lijadora orbital, una herramienta portátil.

Enlaces externos